Elżbieta Kopocińska – polska aktorka głosowa i reżyser dubbingu.
 Elżbieta Żebrowska – polska płotkarka i sprinterka.